Марты́нов () — русская фамилия. Известные носители:

А 
 Мартынов, Авксентий Матвеевич (1787—1858) — русский поэт, беллетрист и критик.

Б

В 
 Мартынов, Валериан Дмитриевич (1841—1901) — шталмейстер Двора Его Императорского Величества, генерал-майор, флигель-адъютант.
 
 
 
 
 Мартынов, Владислав Владиславович (род. 1969) — генеральный директор компании Yota Devices.
 Мартынов, Владлен Аркадьевич (1929—2008) — советский и российский экономист.
 Мартынов, Вячеслав Михайлович (род. 1941) — советский футболист.

Г 
 Мартынов, Геннадий Михайлович (1934—2012) — советский спортсмен и советский российский тренер по велоспорту.
 Мартынов, Георгий Сергеевич (1906—1983) — советский писатель-фантаст.
 Мартынов, Григорий Алексеевич (1902—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Д 
 Мартынов, Даниил Геннадьевич (род. 1991) — российский футболист.

Е 
 
 Мартынов, Егор Сергеевич (род. 1990) — российский хоккеист.

И 
 
 
 Мартынов, Илья Владимирович (род. 2000) — российский футболист.

К 
 Мартынов, Кирилл Константинович (род. 1981) — российский философ, журналист, публицист, переводчик.

Л 
 Мартынов, Леонид Николаевич (1905—1980) — советский поэт и журналист, переводчик поэзии.
 Мартынов, Любим Андреевич (1807—1881) — генерал-лейтенант.

М 
 Мартынов, Матвей Филаретович (1881—1919) — уральский казак, генерал-лейтенант.
 
 Мартынов, Моисей Никитович (1909—1991) — Герой Советского Союза.

Н

О 
 Мартынов, Олег Фёдорович (род. 1937) — советский и российский кинооператор. Заслуженный деятель искусств России (1997).

П 
 
 Мартынов, Пётр Никифорович (1946—2016) — физик-ядерщик.

Р 
 Мартынов, Равиль Энверович (1946—2004) — советский и российский дирижёр, педагог.

С

Т 
 Мартынов, Тимофей Алексеевич (род. 2005) — белорусский футболист.
 Мартынов, Тимур Равилевич (род. 1979) — российский трубач.

Ф

Ю

Я 
 Мартынов, Яков Григорьевич (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Мартынов, Ян Дмитриевич (более известен под фамилией Марти; род. 1970) — российский певец, музыкант, композитор, автор песен.
 Мартынов, Ярослав Николаевич (род. 1961) — российский художник.



Прочее 
 2376 Мартынов — астероид, названный в честь Д. Я. Мартынова.

См. также 
 Мартынюк
 Набережная Мартынова
 Улица Мартынова